Minino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Jaroslawl:
 Minino (Jaroslawl, Ljubim), im Rajon Ljubim
 Minino (Jaroslawl, Nekrassowskoje, Borowski), im Rajon Nekrassowskoje, Landgemeinde Borowski
 Minino (Jaroslawl, Nekrassowskoje, Dijewo-Gorodischtsche), im Rajon Nekrassowskoje, Landgemeinde Dijewo-Gorodischtsche
 Minino (Jaroslawl, Rybinsk), im Rajon Rybinsk
 in der Oblast Kaliningrad:
 Minino (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Bögen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Minino (Kaliningrad, Neman) im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Skrebudicken, 1938–1946 Finkental (Ostpr.), Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen); nicht mehr existent
 in der Oblast Kostroma:
 Minino (Kostroma)
 in der Region Krasnojarsk:
 Minino (Krasnojarsk, Jemeljanowo, Elita), im Rajon Jemeljanowo, Landgemeinde Elita
 Minino (Krasnojarsk, Jemeljanowo, Minino), im Rajon Jemeljanowo, Landgemeinde Minino
 in der Oblast Moskau:
 Minino (Moskau, Klin), im Rajon Klin
 Minino (Moskau, Orechowo-Sujewo), im Rajon Orechowo-Sujewo
 Minino (Moskau, Ramenskoje), im Rajon Ramenskoje
 Minino (Moskau, Schatura), im Rajon Schatura
 Minino (Moskau, Sergijew Possad), im Rajon Sergijew Possad
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Minino (Nischni Nowgorod, Bor), im Stadtkreis Bor
 Minino (Nischni Nowgorod, Wetluga), im Rajon Wetluga
 in der Oblast Nowgorod:
 Minino (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Minino (Nowosibirsk, Tatarsk), im Rajon Tatarsk
 Minino (Nowosibirsk, Wengerowo), im Rajon Wengerowo
 in der Region Perm:
 Minino (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Minino (Pskow, Beschanizy, Aschewo), im Rajon Beschanizy, Landgemeinde Aschewo
 Minino (Pskow, Beschanizy, Beschanizy), im Rajon Beschanizy, Landgemeinde Beschanizy
 Minino (Pskow, Krasnogorodsk), im Rajon Krasnogorodsk
 in der Oblast Smolensk:
 Minino (Smolensk, Kardymowo), im Rajon Kardymowo
 Minino (Smolensk, Nowodugino), im Rajon Nowodugino
 Minino (Smolensk, Ugra), im Rajon Ugra
 Minino (Smolensk, Wjasma), im Rajon Wjasma
 in der Oblast Tjumen:
 Minino (Tjumen)
 in der Oblast Tula:
 Minino (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Minino (Twer, Kaljasin), im Rajon Kaljasin
 Minino (Twer, Olenino), im Rajon Olenino
 Minino (Twer, Rameschki), im Rajon Rameschki
 Minino (Twer, Rschew), im Rajon Rschew
 Minino (Twer, Stariza), im Rajon Stariza
 in der Oblast Wologda:
 Minino (Wologda, Babajewo), im Rajon Babajewo
 Minino (Wologda, Tscherepowez), im Rajon Tscherepowez
 Minino (Wologda, Weliki Ustjug), im Rajon Weliki Ustjug
 Minino (Wologda, Wologda, Beresnik), im Rajon Wologda, Landgemeinde Beresnik
 Minino (Wologda, Wologda, Neswoiskoje), im Rajon Wologda, Landgemeinde Neswoiskoje
 Minino (Wologda, Wologda, Nefedowo), im Rajon Wologda, Landgemeinde Nefedowo

Siehe auch:
 Miniño